Onda steht für:
 Onda, Hochschulbewegung in Italien
 Onda (Castellón), Stadt in Spanien
 Onda (Fluss), Fluss in Karelien (Russland)
 Onda (Indien), Ort in Westbengalen

ONDA steht für:
 Office National des Aéroports, Flughafen-Behörde in Marokko

Onda ist der Familienname folgender Personen:
 Masashi Onda (* 1939), japanischer Hockeyspieler
 Yoshie Onda (* 1982), japanische Eiskunstläuferin
 Yūichi Onda (* 1980), japanischer Skilangläufer